Jesper Dahl er navn på flere personer:
 Jesper Dahl - Animator ved JesperDahlCreative - www.jesperdahlcreative.dk
 Jesper Dahl (fodbolddommer) – dansk fodbolddommer
 Jokeren (rapper) – dansk rapper, som bærer det borgerlige navn Jesper Dahl
 Jesper Dahl Caruso – dansk journalist
 Jesper Dahl (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller for Næstved Boldklub